RMS Carmania — название двух океанских лайнеров компании «Кунард Лайн».
 RMS Carmania — эксплуатировалась с 1905 по 1932 год.
 RMS Carmania — в 1962 году название Carmania получил лайнер RMS Saxonia, спущенный на воду в 1954 году.